Tournès peut faire référence à :

Personnalités 

 Andrée Tournès  (1921-2012), enseignante, journaliste, historienne et critique de cinéma ;
 Colette Tournès (née Marie-Colette Brissaud) (°1935-), journaliste, scénariste et auteure française ;
 René Tournès (1876-?), général français.